Les Deux Orphelines (1874), pièce d’Adolphe d'Ennery et Eugène Cormon ;
 Les Deux Orphelines (1892-1894), feuilleton puis roman d’Adolphe d'Ennery et Eugène Cormon ; 
  (1907), court métrage muet de Pathé Frères ;
 Les Deux Orphelines (1910), court métrage muet d’Albert Capellani  ;
 Les Deux Orphelines (1921), film de D. W. Griffith ;
 Les Deux Orphelines (1933), film de Maurice Tourneur ;
 Les Deux Orphelines (1942), film de Carmine Gallone ;
 Les Deux Orphelines (1954), film de Giacomo Gentilomo ;
 Les Deux Orphelines (1961), téléfilm de Jean-Marie Coldefy ;
 Les Deux Orphelines (1965), film de Riccardo Freda ;
 Les Deux Orphelines (1977), film de Leopoldo Savona.